Шэнли — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шэнли, Джон Патрик (род. 1950) — американский драматург.
 Шэнли, Мэй (род. 1963) — победительница конкурса Мисс США 1984.

Топоним 
 Шэнли — нефтегазовое месторождение в Китае.

См. также 
 Ян Шанли (наст. имя Виктор Александрович Ян; род. 1955) — русский поэт